Латыши в Литве (, ) — этническое меньшинство в стране. По данным переписи населения в 2011 году их было 2025 человек, или 0,06 % населения.

Численность и доля

Переписи населения 
Численность и доля латышей по данным переписи населения за эти годы:

Численность латышей по данным переписи населения за эти годы, по уезды:

Доля латышей по данным переписи населения за эти годы, по уезды (в %):

См. также 
 Население Литвы

Примечания

Литература 
 Jēkabsons Ē. Latviešu nacionālā minoritāte Lietuvā 1918.–1940. gadā Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls. 2003. Nr. 4 94.-119. lpp. 

Литва
Народы Литвы